Das Mädchendoppel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 im Tennis wurde vom 7. bis 13. Oktober ausgetragen.

Die Goldmedaille gewann das Doppel Kaja Juvan aus Slowenien und Iga Świątek aus Polen.

Setzliste

Spielplan

Weblinks 
 Ergebnisse auf itftennis.com (englisch)

Tennis Mädchendoppel
Tennisturnier 2018
Tennisturnier in Buenos Aires
2018 Mädchendoppel